est le titre de plusieurs films:
 Le Vol du grand rapide (), film américain de 1903
 The Great K and A Train Robbery, film américain de 1926
 The Great Train Robbery, film américain de 1941
 La Grande Attaque du train d'or (), film américain de 1979